Gänselieselbrunnen bzw. Gänseliesel-Brunnen ist der Name folgender Brunnen:

 Gänselieselbrunnen (Berlin) 
 Gänseliesel-Brunnen (Göttingen)
 Gänseliesel-Brunnen (Hannover)
 Gänselieselbrunnen, Monheim am Rhein

Siehe auch:
 Gänsemädchenbrunnen, Brunnen in Wien